Dee steht für:

 Dee, Körper im Zyklotron, siehe Duant
 Dee (Oregon), Ort im Hood River County
 Dee (Pennsylvania), Ort im Armstrong County
 Dee Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Dee-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Dee-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher im Grahamland, Antarktika

Flüsse:
 Dee (Wales), Fluss in Wales und Westengland
 River Dee (Rawthey), Fluss in Nordengland
 Dee (Nordsee), Fluss in Schottland
 Dee (Solway Firth), Fluss in Schottland
 Dee (Irland), Fluss in Irland
 Dee River (Derwent River), Nebenfluss des Derwent River in Tasmanien, Australien
 Dee River (Don River), Nebenfluss des Don River in Australien

Dee ist der Familienname folgender Personen:
 Aisha Dee (* 1993), australische Schauspielerin und Sängerin
 Amanda Dee (* 1972), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Arthur Dee (1579–1651), britischer Arzt und Alchemist
 Baby Dee (* 1953), US-amerikanische Musikerin
 Billy Dee (* 1951), US-amerikanischer Pornodarsteller
 Buffy Dee (1923–1995), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 Daisy Dee (* 1970), Sängerin von den Niederländischen Antillen
 Dave Dee (1941–2009), britischer Sänger
 Dickson Dee (* 1969), chinesischer Klangkünstler, Komponist und Musikproduzent
 Eddie Dee (* 1977), puerto-ricanischer Musikschaffender
 Elliot Dee (* 1994), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Frances Dee (1909–2004), US-amerikanische Schauspielerin

 Georgette Dee (* 1958), deutscher Sänger und Schauspieler
 John Dee (1527–1608), englischer Universalgelehrter und Alchemist
 Johnny Dee, siehe John D. Loudermilk
 Kiki Dee (* 1947), britische Sängerin und Songwriterin
 Lenny Dee, italienisch-US-amerikanischer Techno-Produzent
 Mikkey Dee (* 1963), schwedischer Hardrock-Schlagzeuger
 Philip Dee (1904–1983), britischer Physiker
 Roger Dee, Pseudonym von Roger Dee Aycock (1914–2004), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Ruby Dee (1922–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Sandra Dee (1942–2005), US-amerikanische Schauspielerin
 Sophie Dee (* 1984), britische Darstellerin und Model
 Thomas Dee, US-amerikanischer Ökonom

DEE steht als Abkürzung für:
 Datenendeinrichtung, Gerät in einem Datenübertragungssystem
 Diethylether
 Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn-Gesellschaft
 Sachsen-Anhalt (NUTS-1-Regionenkürzel), deutsches Bundesland

Abkürzung